Бастроп има више значења:
 Округ Бастроп (Тексас)
 Бастроп (Тексас)
 Бастроп (Луизијана)